Prekat ima v anatomiji več pomenov:
 majhna votlina v organu (ventrikel), npr. srčni prekat, možganski prekat,
 očesni prekat (očesna komora) – votlinica v očesu.

Viri